Серге́й Его́рович Лы́хин () — подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Сергей Лыхин родился 25 октября 1914 года в деревне Лыхино. С 1916 года жил на территории современной Новосибирской области, где окончил неполную среднюю школу и работал делопроизводителем.

В феврале 1936 года был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию, в 1937 году окончил Оренбургскую военную авиационную школу лётчиков и лётнабов. С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К концу февраля 1944 года капитан Сергей Лыхин был штурманом эскадрильи 742-го отдельного разведывательного авиаполка 14-й воздушной армии Волховского фронта. К тому времени он совершил 165 боевых вылетов на воздушную разведку, в боях лично уничтожил 4 вражеских самолёта, провёл аэрофотосъёмку территории площадью в 3500 квадратных километров, обнаружил 25 аэродромов противника, ряд скоплений его боевой техники и живой силы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 года за «образцовое выполнение заданий командования и проявленное при этом мужество и геройство» капитан Сергей Лыхин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 2702.

После окончания войны Лыхин продолжил службу в Советской Армии. В 1947 году он окончил Краснодарскую высшую офицерскую школу штурманов. В 1958 году в звании подполковника Лыхин был уволен в запас. Проживал в Краснодаре, работал в издательстве «Советская Кубань». Умер 6 декабря 1972 года, похоронен на  Краснодара.

Награды 
 три ордена Красного Знамени (3.10.1942; 30.12.1942; …);
 орден Красной Звезды;
 Герой Советского Союза (орден Ленина и медаль «Золотая Звезда»; 1.7.1944);
 орден Отечественной войны 1-й степени (11.06.1945);
 медали.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 Герои Советского Союза — кировчане. — Киров, 1988. — Вып. 4.

Лётчики Великой Отечественной войны